Der Dreiband-Weltcup 2006/3 war das dritte UMB/CEB-Weltcupturnier im 20. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 11. bis zum 18. Juni 2006 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Volos statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup Turnier in Volos.

Geschichte 
Wieder startete ein Weltcup-Turnier mit Überraschungen. Es erwischte in der ersten Hauptrunde mit Frédéric Caudron und Semih Saygıner  gleich zwei gesetzte Spieler. Anders verlief die erste Runde für Torbjörn Blomdahl. Nachdem er in den beiden letzten Weltcup-Turnieren gleich in der ersten Runde ausschied startete er diesmal mit der bislang besten Partie des Weltcup-Jahres. Beim 3:0 Satzsieg ließ er mit 15:1, 15:7 und 15:3 Tonny Carlsen nicht den Hauch einer Chance auf den Sieg. Blomdahl spielte sich bis ins Finale gegen Roland Forthomme sicher durch. Hier unterlag er aber glatt  mit 0:3 Sätzen. Damit sicherte sich der Belgier seinen zweiten Weltcup-Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Volos wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste europäische Gruppenzweite John Anagnostopoulos als Wildcardspieler der CEB für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien und der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Da Eddy Merckx nicht am Turnier teilnahm erhielt Brian Knudsen eine Wildcard.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Daniel Sánchez
  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Marco Zanetti 
  Jean Paul de Bruijn
  Semih Saygıner  
  Filipos Kasidokostas
  Eddy Merckx
  Adnan Yüksel
  Luis Aveiga
  Murat Naci Çoklu

Wildcardspieler:

2 × UMB:  Roland Forthomme,  Brian Knudsen
1 × CEB:  John Anagnostopoulos
2 × ACBC:  Kim Kyung-roul,  Ryūji Umeda
2 × CPB:  Ramón Rodriguez,  Javier Teran
2 × organisierender Verband:  Nikos Polychronopoulos,  Kostas Papakonstantinou,

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2006 3
Karambolageveranstaltung 2006
Billardturnier in Griechenland
Sportveranstaltung in Volos